Liberador (en latín e inglés liberator) hace referencia a varios artículos:

Liderazgo
Persona que da la libertad o otra.
Quien protagoniza una Emancipación o liberación,

Mitología
Jupiter liberator, una de las advocaciones de Júpiter (quien libra de la vida dando una buena muerte)

Historia
Liberatores fueron llamados los asesinos de César.
Eleuterio, cuyo nombre significa liberador, en griego, llamado Liberalis o Liberator en latín

Bioquímica
Factores liberadores y hormonas liberadoras, determinados compuestos bioquímicos.

Liberator
Daniel O'Connell, prócer de la independencia irlandesa, conocido como The Liberator.
 La 14th Armored Division del ejército de los Estados Unidos es apodada The Liberators.

Películas
Liberators: Fighting on Two Fronts in World War II, documental de 1992.
The Liberator (Hallmark), 1954 episodio de Hallmark Hall of Fame.

Literatura
 The Liberator (periódico), abolicionista, dirigido por William Lloyd Garrison.
 The Liberator (revista) (1918–24), de orientación radical socialista, fundado por Max Eastman y su hermana Crystal Eastman.
 Liberator (liberal-demócratas del Reino Unido)
 Liberator (Nedor Comics)
 Liberators (comics) (The Ultimates)
 The Liberator Magazine (2002–)

Armas
 Liberator (Blake's 7), de la serie de ficción Blake's 7.
 Liberator (pistola), primer arma de fuego de impresión 3D.
 Consolidated B-24 Liberator, bombardero estadounidense de la Segunda Guerra Mundial.
 FP-45 Liberator, pistola de la Segunda Guerra Mundial.

Otros usos
Liberators!, juego de guerra.
 Liberator (álbum), 1993, de Orchestral Manoeuvres in the Dark.
 Liberator (arcade), de Atari Games.
 Liberator (banda), de ska sueco (1994).

Notas